Зевульф () — англосаксонец, сочинение которого о паломничестве в Святую Землю в 1102—1103 годах, представляющее весьма важный исторический источник, сохранилось в единственной рукописи XII века в библиотеке колледжа  Кембриджского университета. Русский перевод описания его путешествия сделан Павлом Владимировичем Безобразовым («Сборник Православной Палестинской общины» том III, выпуск 3).

Примечания

Литература 
 Путешествие Зевульфа в Святую Землю (русский перевод).

Путешественники по алфавиту
Путешественники XII века